Хава́ла ( «передача»,  «посылка») — неформальная финансово-расчётная система на основе взаимозачёта требований и обязательств между брокерами, используемая преимущественно на Среднем Востоке, в Африке и Азии.

Система сформировалась в Индостане задолго до появления западной банковской системы и до распространения западного банковского дела на Ближнем Востоке. Используется эта система расчётов в основном иммигрантами, зарабатывающими на Западе и отсылающими деньги родственникам (см. Римесса).

Этимология 
В арабском языке «хава́ла» (حِوالة‎) — «вексель», «расписка». На иврите сходное слово «хави́ла» () означает «посылка».

Общая схема работы 
Система хавала основана на переводе денежных средств путём однократных уведомлений по электронной почте, факсу или телефонными звонками. Материальные ценности в виде денег, золота и драгоценных камней перемещаются из страны в страну без сопроводительных финансовых документов. В силу того, что все финансовые транзакции осуществляются методом взаимозачёта (клиринга) или при личных встречах (второе случается значительно реже), то отследить эти потоки государственные контрольные органы не в состоянии.

Клиент-отправитель обращается к брокеру одной из сетей, работающих по системе хавала, и передает ему деньги. Брокер затем отправляет своему партнёру в стране назначения платежа сообщение (телефоном, факсом, электронной почтой и т. п.). Сообщение содержит только сумму, имя получателя платежа и код (набор слов или цифр, например серию и номер какой-либо купюры). Для получения денег достаточно прийти к местному брокеру той же сети и назвать код платежа. Предполагается, что всего в мире действует около 5000 брокерских пунктов хавалы. Обычно они функционируют на крупных базарах.

Расчёты между брокерами в дальнейшем проводятся по клиринговой схеме, включая использование для закрытия сальдо золота, драгметаллов и т. п. Отдельные сети хавалы часто строятся на основе доверия, например среди людей, имеющих родственные связи, или среди выходцев из одного региона.

Критика 
Учитывая неподконтрольность государственным органам и хаотичность данной расчётной системы, хавалу часто обвиняют в использовании для рынка наркотиков, финансирования терроризма и др.
В частности, такие обвинения выдвигались органом FinCEN, который отмечал отсутствие бюрократии, бумажного следа (записей транзакций), уклонение от налогов. Зачастую операторы системы хавалы получают прибыль за счет спекулирования на валютных курсах (незаконно в ряде стран). В некоторых странах разделяются операции хавалы в легальных целях («белая хавала») и для отмывания денег («черная хавала»), при этом в процессе отмывания хавала может применяться на любом из этапов: размещения, наслоения и интеграции.

См. также 
 Неформальная экономика
 Криптовалюта
 Ripple
 Римесса

Примечания

Литература 
 Jost Patrick M., Harjit Singh Sandhu. The Hawala Alternative Remittance System and its Role in Money Laundering, FinCEN/INTERPOL, 2000

Ссылки 
 Хохлов И. И. Неформальная финансово-расчётная система Хавала, 02.05.2007
 Хавала по-московски. В столице раскрыта уникальная сеть нелегальных денежных переводов, 2007-06-29
 Тень и свет хавалы. Финансовая система эпохи средневековья в условиях глобализации 30.4.2007
 Евгений Сигал. Вам хавала из Шанхая, Коммерсант, 19.11.2012
 É. Ladányi, I. Kobolka, THE HAWALA SYSTEM / Interdisciplinary Management Research, 2014, vol. 10, 413—420
 The Hawala System / Global Security Studies, Winter 2011, Volume 2, Issue 1
 JOSEPH WHEATLEY, ANCIENT BANKING, MODERN CRIMES: HOW HAWALA SECRETLY TRANSFERS THE FINANCES OF CRIMINALS AND THWARTS EXISTING LAWS, University of Pennsylvania Journal of International Law. Vol. 26 (2004—2005) > Iss. 2 (2005)
 Hawala remittance system and money laundering 2008

Финансы
Неформальная экономика
Безналичные расчёты